Пелы́м — исторический город в Западной Сибири, создан как острог в конце XVI века. В дальнейшем утратил значение и стал селом, позднее деревней в Гаринском городском округе Свердловской области. Поселение покинуто жителями в 2015 году. Располагалось на левом берегу реки Тавда, ниже устья реки Пелым.

Географическое положение 
Пелым располагался в 48 километрах к северо-востоку от посёлка Гари, на перешейке, отделяющем друг от друга левого берега рек Тавда и Пелым, вблизи устья реки Пелым. Автомобильное сообщение с деревней отсутствовало, имелось только водное сообщение по реке Тавда.

История 
В 1455 году князь вогулов Асыка дошёл до Усть-Выми (столицы Вымского княжества), убил местного епископа Питирима, ограбил и сжёг близлежащие деревни и сёла и вернулся с богатой добычей в свою столицу — Пелым. 29 июля 1483 года войско Асыки было разбито в сражении у Пелыма «судовой ратью» под командованием московских воевод Ф. С. Курбского-Чёрного и И. И. Салтыка-Травина, Асыка бежал.

Первый русский населённый пункт на реке Тавде — Пелымский острог — основан и построен чердынским воеводой Петром Ивановичем Горчаковым в 1591—1593 годах как сторожевой пост на государевой дороге за Камень (Уральские горы). Пелымский острог на земле вогульских племён (манси) основан на месте кочующей столицы пелымских князей — разрушенного поселения последнего вогульского князя Аблегирима. Здесь проходил Вишеро-Лозьвинский водный путь из Европейской России в Сибирь.

Первыми строителями и поселенцами Пелымского острога стали сосланные Борисом Годуновым жители города Углич, участники восстания, связанного с убийством наследника Ивана Грозного — царевича Дмитрия, погибшего при загадочных обстоятельствах в мае 1591 года. В 1597 году сюда из Лозьвинского Городка переправлена разобранная деревянная крепость. Кремль с 4 башнями по углам стал крупным опорным пунктом русских за Уральскими горами, но после открытия Бабиновской дороги (1597), соединившей Соликамск с Верхотурьем, утратил своё стратегическое значение на пути в Сибирь.

Так Пелым становится острогом и затем в течение более чем 400 лет служит местом ссылки. В 1601 году сюда были сосланы Василий и Иван Романовы, обвинённые в намерении отравить царя.
 
По указу Петра I от 1708 года, государство было разделено на 8 губерний, город Пелым вошёл в состав Сибирской губернии.

В 1741—1742 году здесь пребывал фаворит Анны Ивановны граф Э. И. Бирон, арестованный после дворцового переворота 1740 года; в 1742—1762 годах сюда на 20 лет был сослан бывший граф и фельдмаршал Б. Х. Миних, командующий русской армией в Русско-турецкой войне (1735—1739). Окруженный непроходимыми лесами, в XIX веке Пелым стал местом ссылки декабристов В. И. Враницкого и А. Ф. Бригена.

В первой половине XVIII века Пелым имел свой герб, изображённый на печати. Об этом сообщалось в Герольдмейстерскую контору по запросу В. Е. Абдодурова 1745 года.

В 1928 в Пелыме возникла одна из первых коммун в крае, которая затем стала колхозом, вошедшим в 1950 г. в состав укрупнённой сельхозартели. В советское время, как и многие другие посёлки, город вошел в систему ГУЛАГа, в результате чего местное население переехало, в основном в райцентр Гари и посёлок Пуксинку. В начале 70-х годов в Пелыме насчитывалось всего около сорока дворов.

В посёлке находилась колония-поселение сельскохозяйственной направленности. В настоящее время колония закрыта, а от пристани осталась только табличка с названием. В 2015 село полностью заброшено.

Памятники истории 
 Пелымская крепость
Пелымская крепость — археологический памятник конца XVI века, практически разрушена в результате хозяйственной деятельности. Ранее Пелымский острог неоднократно исследовался археологическими разведками. Одной из последних разведок была рекогносцировка м.н.с. Уральского госуниверситета (Екатеринбург) А. В. Ермоленко в 2006 году. Исследователем была собрана коллекция позднесредневековых русских древностей и составлен инструментальный план археологического памятника.

 Михаило-Архангельская церковь

В 1840 году построена Михаило-Архангельская церковь, деревянная, двухпрестольная. Главный храм освящён во имя архангела Михаила, придел во имя пророка Илии. Закрыта в 1920-е годы, снесена. В 1863 году открыто начальное училище. В 1915 году построена каменная однопрестольная Михаило-Архангельская церковь. Она была закрыта в 1930-е годы, в здании размещался склад, полуразрушена.

Население

Примечания

Литература 
 
 Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. Новосибирск: Наука, 1989.
  Воспоминания пелымского старожила / Запись Найденова // Маяк современного просвещения и образованности, 1842. — Т. 2. — Кн. 4. — Отд. «Замечатель». — С. 85-89.

Ссылки 
 История Пелымского острога 
 Виртуальный тур по с. Пелым с высоты птичьего полёта (2015 г.) 
 Виртуальный тур по с. Пелым с высоты птичьего полёта (2017 г.) 
Пелым с высоты (видео)

Населённые пункты Гаринского городского округа
Населённые пункты на реке Пелым
Населённые пункты России, утратившие статус города
Появились в 1592 году в России